Flowers of Evil – album dei Mountain del 1971
Flowers of Evil – album degli Ulver del 2020

Pagine correlate 
I fiori del male (disambigua)